Erdélyi Balázs (1950) építész, régész
 Erdélyi Balázs (1990) válogatott vízilabdázó